Dusty ist ein sowohl männlicher als auch weiblicher Künstlername, der als Vor- und Familienname verwendet wird.

Familienname
 Slim Dusty, australischer Countrymusiker

Vorname
 Dusty Hill, US-amerikanischer Bluesrockmusiker
 Dusty Rhodes, US-amerikanischer Wrestler
 Robert Fripp (Pseudonym Dusty Rhodes), englischer Gitarrist
 Dusty Springfield, britische Soulsängerin

Sonstiges
Dusty (Fernsehserie),  12-tlg. australische Abenteuerfernsehserie („Dusty“, 1987)
Dusty the Klepto Kitty, Hauskatze, die durch ihr ungewöhnlich kleptomanisches Verhalten bekannt wurde